Ferdinand d’Aragon peut désigner des souverains d’Aragon et un saint chrétien :

Saint catholique
 Ferdinand d'Aragon, évêque de Cajazzo (), membre de la famille royale d'Aragon, cinquième évêque de Cajazzo ; fêté par l'Église catholique romaine le 27 juin.

Souverains
 Ferdinand I d'Aragon (°1380 - †1416),  dit « el de Antequera » et « le Juste ». 
  Ferdinand d'Aragon (°1423 - †1494), roi de Naples de 1458 à 1494.
 Ferdinand II d'Aragon (°1452 - †1516), en castillan : Fernando II, en catalan : Ferran II, dit « Ferdinand le Catholique ».
 Ferdinand d'Aragon (°1488 - †1550), duc de Calabre.

Autres 
 Ferdinand d'Aragon (1190-1249), abbé de Montearagón.

Références